Barber kan syfta på:

 Barber, Curaçao – en ort i Curaçao
 Barber (auktor) - 
 Barber (fisk) - ett släkte med ett 140-tal arter av små sötvattensfiskar
 Barber County – ett administrativt område i delstaten Kansas, USA,
 Barber Glacier – en glaciär i Antarktis
 Barber-myntningen – en myntning av amerikanska dimes
 Barber Motorsports Park – en racerbana belägen i utkanten av Birmingham, Alabama, USA.
 Barber Passage – en strömfåra i Kanada
 Ruisseau Barber – ett vattendrag i Kanada

Personer 
 Amos W. Barber – en amerikansk republikansk politiker och kirurg
 Andrea Barber – en amerikansk skådespelerska
 Benjamin Barber – en amerikansk politisk teoretiker och författare
 Bill Barber – en kanadensisk före detta ishockeytränare och professionell ishockeyspelare 
 Chris Barber – en brittisk trombonist
 Darren Barber – en kanadensisk roddare
 Deshauna Barber – en amerikansk skönhetsdrottning 
 Don Barber – en kanadensisk före detta professionell ishockeyforward
 Eunice Barber – en före detta friidrottare
 Jerry Barber – en amerikansk professionell golfspelare
 Kelsey-Lee Barber – en australisk friidrottare
 Mary Barber – en kvinnlig pionjär inom flera vetenskapliga fält under 1800-talet
 Maycee Barber – en amerikansk MMA-utövare
 Me'Lisa Barber – en amerikansk friidrottare
 Mikele Barber – en amerikansk friidrottare
 Miller Barber – en amerikansk professionell golfspelare
 Patricia Barber – en amerikansk jazzpianist och sångare
 Paul Barber – en brittisk landhockeyspelare
 Riley Barber – en amerikansk professionell ishockeyforward 
 Ron Barber – en amerikansk politiker
 Ronde Barber – en professionell amerikansk fotbollsspelare
 Samuel Barber – en amerikansk kompositör
 Shawnacy  Barber – en kanadensisk/amerikansk friidrottare
 Skip Barber – en amerikansk racerförare
 Tiki Barber – en före detta halfback i amerikansk fotboll

Se även 
 Barber Creek
 Barber Island
 Barber Lake
 Barber Point